Zenoni ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Zenoni (* 1971), französische Fußballspielerin
 Cristian Zenoni (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Damiano Zenoni (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Felice Zenoni (* 1964), Schweizer Filmemacher, Moderator und Sprecher
 Margherita Zenoni (um 1815–1878), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Marta Zenoni (* 1999), italienische Mittel- und Langstreckenläuferin